Das Schwarze Quadrat steht für:

 Das Schwarze Quadrat, Motiv mehrerer Gemälde von Kasimir Malewitsch
 Das Schwarze Quadrat (2007), deutscher Dokumentarfilm von Stefan Mischer 
 Das Schwarze Quadrat (2021), deutscher Spielfilm von Peter Meister